{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (66001) - || 1998 OG1 || 17 juli 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (66002) - || 1998 OL5 || 29 juli 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (66003) - || 1998 OX6 || 20 juli 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (66004) - || 1998 OV9 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66005) - || 1998 OA12 || 22 juli 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (66006) - || 1998 OW13 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66007) - || 1998 PO || 3 augustus 1998 || Mallorca || A. López
|-
| (66008) - || 1998 QH2 || 20 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66009) - || 1998 QZ8 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66010) - || 1998 QO15 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66011) - || 1998 QR17 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66012) - || 1998 QM23 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66013) - || 1998 QC24 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66014) - || 1998 QW24 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66015) - || 1998 QW25 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66016) - || 1998 QX27 || 24 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66017) - || 1998 QC30 || 26 augustus 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (66018) - || 1998 QA31 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66019) - || 1998 QE31 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66020) - || 1998 QN31 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66021) - || 1998 QZ34 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66022) - || 1998 QU42 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66023) - || 1998 QS43 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66024) - || 1998 QZ45 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66025) - || 1998 QP46 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66026) - || 1998 QK48 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66027) - || 1998 QH49 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66028) - || 1998 QU51 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66029) - || 1998 QC61 || 23 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66030) - || 1998 QY64 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66031) - || 1998 QE68 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66032) - || 1998 QK68 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66033) - || 1998 QV69 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66034) - || 1998 QY69 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66035) - || 1998 QA70 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66036) - || 1998 QZ73 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66037) - || 1998 QD74 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66038) - || 1998 QM74 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66039) - || 1998 QS74 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66040) - || 1998 QQ75 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66041) - || 1998 QZ77 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66042) - || 1998 QA78 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66043) - || 1998 QH79 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66044) - || 1998 QU82 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66045) - || 1998 QJ84 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66046) - || 1998 QJ85 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66047) - || 1998 QL85 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66048) - || 1998 QU85 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66049) - || 1998 QB86 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66050) - || 1998 QB87 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66051) - || 1998 QC87 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66052) - || 1998 QM87 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66053) - || 1998 QN87 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66054) - || 1998 QY88 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66055) - || 1998 QQ90 || 28 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66056) - || 1998 QM95 || 19 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66057) - || 1998 QP96 || 19 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66058) - || 1998 QQ97 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66059) - || 1998 QZ100 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66060) - || 1998 QB103 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66061) - || 1998 QN104 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66062) - || 1998 RG1 || 10 september 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| (66063) - || 1998 RO1 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66064) - || 1998 RW4 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66065) - || 1998 RB13 || 14 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66066) - || 1998 RO18 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66067) - || 1998 RM19 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66068) - || 1998 RG26 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66069) - || 1998 RK42 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66070) - || 1998 RP46 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66071) - || 1998 RS48 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66072) - || 1998 RW48 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66073) - || 1998 RJ50 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66074) - || 1998 RZ50 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66075) - || 1998 RT51 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66076) - || 1998 RD53 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66077) - || 1998 RL53 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66078) - || 1998 RW53 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66079) - || 1998 RA54 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66080) - || 1998 RV56 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66081) - || 1998 RY56 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66082) - || 1998 RZ58 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66083) - || 1998 RW61 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66084) - || 1998 RY63 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66085) - || 1998 RG67 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66086) - || 1998 RL69 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66087) - || 1998 RW69 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66088) - || 1998 RE71 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66089) - || 1998 RQ73 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66090) - || 1998 RQ75 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66091) - || 1998 RM76 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66092) - || 1998 SD || 16 september 1998 || Catalina || CSS
|-
| (66093) - || 1998 SG || 16 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66094) - || 1998 SY1 || 17 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (66095) - || 1998 SP6 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66096) - || 1998 SS6 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66097) - || 1998 SB11 || 17 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (66098) - || 1998 SV12 || 23 september 1998 || Catalina || CSS
|-
| (66099) - || 1998 SQ13 || 23 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (66100) - || 1998 SG17 || 17 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten